Пилипівка — різдвяний або Пилипів піст.

Села:
 Пилипівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Пилипівка — Житомирська область, Житомирський район
 Пилипівка — Київська область, Фастівський район
 Пилипівка — Луганська область, Сватівський район
 Пилипівка — Одеська область, Любашівський район
Заказник:
 Пилипівка — ландшафтний заказник, Житомирська область, Житомирський район